

Patronymes 

 Etgar Keret (1967- ) : écrivain, scénariste de bande dessinée et cinéaste israélien et polonais;
 Hervé de Kerret (1950- ) : physicien français;
 René de Kerret (1833-1898) : marin français.

Autre 
 Hippodrome de Kerret